Rift – regione in cui la crosta terrestre e la litosfera si trovano in condizioni tettoniche distensive
 Rift – album dei Phish del 1993
 Rift – videogioco MMORPG